Arua (stad), stad in Oeganda
 Arua (district), district in Oeganda
Bisdom Arua, bisdom in Oeganda